Lot, Abrahamov nećak, prema Knjizi Postanka
 Lot (rijeka), rijeka u Francuskoj